Toponímia:
 Cartellà (Sant Gregori), poble al municipi de Sant Gregori (el Gironès)
 Cartellà (Vidreres), entitat de població al municipi de Vidreres (la Selva)
 Casa dels Cartellà, edifici al municipi de Besalú (la Garrotxa) 
 Castell de Cartellà, castell al municipi de Sant Gregori (Gironès) 
 Força de Cartellà o Mas Cartellà, edifici al municipi de Maçanet de la Selva amb el límit amb el terme de Vidreres 
 Biografies:
 Guillem Galceran de Cartellà, cap dels almogàvers (segles  i XIV)
 Dalmau de Cartellà i Despou, abat de Santa Maria de Ripoll i President de la Generalitat de Catalunya, nomenat el 1422
 Galceran de Cartellà (), baró de Falgons i militar català